Разрез:

Математика 
 Разрез графа — множество рёбер, удаление которых делит граф на два изолированных подграфа.

Начертательная геометрия 
 Разрез — мысленное рассечение предмета одной или несколькими плоскостями. В отличие от сечения, на разрезе показываются те детали и их части, которые расположены за секущей плоскостью.

Хирургия 
Разрез — процесс (или результат) хирургического рассечения мягких тканей (например, кожи или мышцы), осуществляемый с помощью ножа или скальпеля:
 Сагиттальный
 Меридиональный

Гидрология 
 Гидрологический разрез — несколько гидрологических станций, сделанных кораблем в определённом направлении, например, по меридиану.

Горное дело 
 Угольный разрез — открытая разработка месторождения угля.

Геология 
 Геологический разрез — естественное или искусственное обнажение горных пород.

Статистика 
 Разрез